Al Funayţīs (arabiska: اَلْفُنَيْطِيس, الفنيطيس) är ett samhälle i Kuwait. Det ligger i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kuwait Stad. Al Funayţīs ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Funayţīs är platt. Havet är nära Al Funayţīs åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Al Funayţīs.  Närmaste större samhälle är Al Aḩmadī,  km söder om Al Funayţīs. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr